

Persone
 Abigail Murer – sciatrice alpina statunitense
 Alberto Murer – generale e partigiano italiano
 Augusto Murer – scultore, pittore e partigiano italiano
 Delia Murer – politica italiana 
 Fabiana Murer – astista brasiliana
 Franco Murer – pittore e scultore italiano
 Giampiero Murer – calciatore italiano
 Kristin Mürer Stemland – ex fondista norvegese

Altro
 Murer & Duroni – azienda di apparecchi fotografici italiana